

Patronymes 
 Baldur R. Stefansson (1917–2002), scientifique agricole canadien connu comme le « père du canola »
 Davíð Stefánsson (1895–1964), poète islandais
 Hannes Stefánsson (1972-), champion d'échecs islandais
 Hermann Stefánsson (1968-), auteur islandais
 Ívar Stefánsson (1927–2009), fondeur islandais
 Janne Stefansson (1935-), fondeur olympique suédois
 Jón Arnór Stefánsson (1982-), basketteur professionnel islandais
 Jón Kalman Stefánsson (1963-), auteur islandais
 Kári Stefánsson (1949-), physicien et professeur de neurologie islandais
 Ólafur Stefánsson (1973-), joueur de handball professionnel islandais
 Stefán Jóhann Stefánsson (1894–1980), premier ministre de l'Islande de 1947 à 1949
 Stefán Karl Stefánsson (1975-2018), acteur islandais
 Vilhjalmur Stefansson (1879-1962), explorateur et ethnologue canadien

Toponyme

Île Stefansson, île de l'archipel arctique canadien

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme